Urspring bezeichnet

 Urspring (Hirschau), Ortsteil der Stadt Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Urspring (Lonsee), Ortsteil der Gemeinde Lonsee, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Urspring (Pretzfeld), Ortsteil des Marktes Pretzfeld, Landkreis Forchheim, Bayern
 Urspring (Schelklingen), Ortsteil der Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Urspring (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

 Urspring (Ach), Fließgewässer im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, das in die Ach mündet

 das ehemalige Kloster Urspring im Ortsteil Urspring von Schelklingen
 die Urspringschule auf dem Gelände des ehemaligen Klosters
 das ehemalige römische Kastell Urspring in der Gemeinde Lonsee im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Urspringen